Engström ist der Familienname folgender Personen:

 Agneta Engström (* 1975), schwedische Seglerin
 Albert Engström (1869–1940), schwedischer Zeichner, Maler und Schriftsteller 
 Alexa Engström (1899–1984), auch Alexa von Engström, schwedisch-deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Anders Engström (* 1962), finnischer Regisseur  
 Bengt Olof Engström (* 1926), schwedischer Musikpädagoge 
 Christian Engström (* 1960), schwedischer Programmierer und Politiker
 Clas Engström (1927–2017), schwedischer Schriftsteller 
 Désirée Pethrus (* 1959; zeitweise Désirée Pethrus Engström), schwedische Politikerin (Kristdemokraterna)  
 Eva Engström (* 1933), schwedische Schauspielerin   
 Gert Engström (1918–2002), schwedischer Journalist, Produzent und Autor 
 Herman Engström (1882–1951), schwedischer Politiker (Socialdemokraterna) 
 Hillevi Engström (* 1963), schwedische Politikerin (Moderaterna)
 Ingemo Engström (* 1941), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Inrid Engström (* 1940), schwedische Leichtathletin  
 Jesper Engström (* 1992), finnischer Fußballspieler
 Jon Engström (1794–1870), schwedischer Arzt, Schriftsteller und Journalist 
 Leander Engström (1886–1927), schwedischer Maler
 Linnéa Engström (* 1981), schwedische Politikerin (Miljöpartiet)
 Margareta Engström (1935–2014), schwedische Bildhauerin 
 Margaretha Engström (* 1950), schwedische Journalistin 
 Marie Engström (* 1953), schwedische Politikerin (Vänsterpartiet) 
 Mikael Engström (* 1961), schwedischer Schriftsteller
 Odd Engström (1941–1998), schwedischer Politiker (Socialdemokraterna) 
 Ove Engström (* 1940), schwedischer Sänger 
 Pye Engström (* 1928), schwedische Bildhauerin 
 Sofia Engström (* 1988), schwedische Eishockeyspielerin 

 Tomas Engström (* 1964), schwedischer Automobilrennfahrer 
 Victor Engström († 2013), schwedischer Bandyspieler
 Vilhelm Oskar Engström (1830–1877), schwedischer Genre- und Tiermaler
 Ylva Engström (* 1957), schwedische Molekularbiologin 

Engström ist der Name des folgenden Unternehmens:
 C. A. Engström Vagnfabrik, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Engstrom
 Engeström